Nashville steht für:

 einen Film über die amerikanische Country-Musik-Szene Mitte der 1970er unter der Regie von Robert Altman, siehe Nashville (Film) 
 eine Fernsehserie von ABC mit Connie Britton und Hayden Panettiere in den Hauptrollen, siehe Nashville (Fernsehserie)
 den Codenamen der B-Version von Microsoft Windows 95 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nashville (Tennessee)

 Nashville (Arkansas)
 Nashville (Georgia)
 Nashville (Illinois)
 Nashville (Indiana)
 Nashville (Iowa)
 Nashville (Kalifornien)
 Nashville (Kansas)
 Nashville (Michigan)
 Nashville (Missouri)
 Nashville (Nebraska)
 Nashville (New York)
 Nashville (North Carolina)
 Nashville (Ohio)
 Nashville (Oregon)
 Nashville (Pennsylvania)
 Nashville (Vermont)
 Nashville (Wisconsin), im Forest County
 Nashville (Town), Town(ship) im Forest County, Wisconsin